L'edizione 1987 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Sogndal e Strømmen.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Sogndal promosso nella 1. divisjon.
Djerv 1919 alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Raufoss, Råde e Varegg retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Strømmen promosso nella 1. divisjon.
Lyn Oslo alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Ørn, Skeid e Hødd retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1988

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1989
Djerv 1919 promosso nella 1. divisjon.
HamKam retrocesso nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1987
Campionato norvegese di calcio